Дагмар Лерхова (; 22 октября 1930 — 24 апреля 2017) — фигуристка из Чехословакии, участница Олимпиады 1948 года в женском одиночном катании.

Спортивные достижения

Ссылки 
 

Персоналии по алфавиту
Фигуристы Чехословакии
Фигуристы на зимних Олимпийских играх 1948 года